Побічний ефект або побічна дія ():

 Побічна дія у медицині — будь-яка небажана дія, що виникає у межах терапевтичних доз препарату;
 Побічний ефект у програмуванні — зміна функцією або виразом у процесі їх виконання (обчислення) внутрішнього стану програми або спричинення видимої взаємодії з оточенням програми (операційною системою, користувачем).
 Побічна дія (фільм, 2013) — психологічний трилер режисера Стівена Содерберга за сценарієм Скотта Бернса.